Orana – genere di falene della famiglia Lymantriidae
 Orana – personaggio dei fumetti DC Comics
 Orana – sobborgo australiana dell'Australia Occidentale
 Orana – regione australiana del Nuovo Galles del Sud